Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1954 je bila šesta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velika nagrada

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm³

Razred 350 cm³

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

1954 v športu
1954